Новосибирский хлопчатобумажный комбинат — завод, действовавший в Первомайском районе Новосибирска. Основан в 1944 году. Производил различные хлопковые изделия.

История 
Предприятие было организовано постановлением СНК СССР от 28 марта 1944 года на базе двух корпусов завода № 74 Наркомата танковой промышленности СССР. Комбинат получил территорию для размещения жилищно-бытовых помещений и оборудования. Однако в декабре 1944 года принадлежавшие предприятию корпуса были переданы возводившемуся автомобильному заводу. Для хлопкового завода оставили лишь один корпус, который в 1944 году был оснащён специализированным оборудованием.

В 1946 году комбинат изготовил первую продукцию.

В 1952 году в эксплуатацию сдана ткацкая фабрика, а в последующие годы и другие производственные участки.

К 1962 году на предприятии располагалось 308 ткацких станков и 10 336 веретен.

По решению Совмина СССР от 23 июля 1968 года комбинат запланировали перенести на новое место в Первомайский район Новосибирска. Строительство новой промышленной площадки велось с 1975 по 1985 год. Первым объектом на новой территории стала ткацкая фабрика, которую ввели в эксплуатацию в 1977 году. Затем были построены и другие промышленные подразделения.

С 1994 года на комбинате действовал Музей трудовой славы.

Продукция 
Новосибирский хлопчатобумажный комбинат производил льняную, хлопко-льняную и хлопчатобумажную пряжу, хлопко-льняные, хлопчато-бумажные ткани, вату и т. д.

Руководители 
 М. В. Алексеев (1944)
 Г. О. Пешес (1944—1952)
 М. М. Жиляев (1952—1953)
 В. Д. Михайлов (1953—1967)
 В. П. Вьюгин (1967—1971)
 Ф. А. Пашков (1971—1978)
 В. М. Бенилов (1978—1984)
 Г. Р. Петров (1984—?)

Известные работники 
 Владимир Филиппович Городецкий (род. 1948) — российский государственный деятель, мэр Новосибирска (2000—2014), губернатор Новосибирской области (2014—2017); занимал должность коммерческого директора комбината (1992—?).

Примечания 

Предприятия Новосибирска
Первомайский район Новосибирска